Шамраївська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Шамраївська сільська рада — Кіровоградська область, Ульяновський район